Löhningen bezeichnet folgende Orte:
 Löhningen, Gemeinde im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Löhningen (Ühlingen-Birkendorf), Dorf in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch
 Löningen, Kirchdorf (seit vor 822) bzw. Stadt (seit 1982) im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen